

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Jacques Pignard, (1947- ), écrivain et homme politique français ;
 Michel Pignard, (1945- ), pilote de rallyes et de courses de côte français.

Homonymie de patronyme